Las siglas PTS puede referirse a:

 PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), un partido político de Argentina, de orientación trotskista.
 Servicio de Televisión Pública (Taiwán) (PTS por las siglas del inglés Public Television Service).
 PTS (partículas totales en suspensión).
 PTS (Plan Territorial Sectorial).
 PTS (Policie Technique et Scientifique: policía técnica y científica), una subdivisión de la Policía Judicial francesa.
 PTS, un vehículo blindado anfibio de origen soviético
 PTS (procedimiento de trabajo seguro), análisis específico de tareas o actividades laborales relacionadas con la operación y conservación de los equipos e instalaciones.
 pts., abreviatura del plural «puntos», en un juego.
 pts., abreviatura del plural «puntos tipográficos».
 pts., abreviatura del plural de «peseta» (1868-2002), antigua moneda española, anterior al euro.

Siglas
Abreviatura